Керчь является самой восточной точкой Крыма и через пролив граничит с Кавказом, и поэтому климат Керчи представляет собой результат борьбы атмосферного влияния этих регионов с воздействием Чёрного и Азовского морей.
По микроклиматической классификации Крыма климат морской полосы Щёлкино—Керчь можно охарактеризовать как Керченский приазовский: очень засушливый, умеренно жаркий с мягкой зимой. В суровые зимы Керченский пролив полностью замерзает, что сильно сказывается на характере зимы — так, среднегодовая температура Керчи на один градус меньше феодосийской. Тем не менее, близость моря несколько смягчает керченский климат: разница между рекордами температур составляет здесь 66 °C, в то время как в Симферополе она достигает 70 °C, а в Клепинино — 74 °C.

Сезонность 
Отсутствие гор, которые бы защищали город от холодных северных ветров, а также постоянная циркуляция воды в проливе создают условия для формирования достаточно суровых морских штормов. Иногда все три неблагоприятных погодных фактора — бора, оледенение и волнение моря — возникают в районе одновременно. В январе, феврале и в марте такие условия могут держаться неделями.

В 1970-е годы советский инженер В. Ставинский так писал о керченской зиме:

«Свинцовые тучи, свирепый ветер бора стремится сдуть, снести с моста и поезд, и автомобиль с обледенелой дороги. Внизу бушует морская пучина с пенящимися волнами…».

Лето в Керчи, в отличие от остальной части Крыма, характеризуется более высокой влажностью, и, хотя температура воздуха крайне редко превышает 35 °C в тени, среднесуточная температура всё же остаётся более высокой. Это контрастирует со степными районами, имеющими признаки более континентального климата (бóльшие перепады температур и меньшая среднесуточная температура). В Керчи случаются сильные ливни, обусловленные приходящими с восточного направления (Кавказа) большими влажными воздушными массами, достигающими Керченского полуострова. Поэтому в самом городе выпадает больше осадков, чем в более засушливом Ленинском районе. Существенно увлажняет климат также близость Чёрного и Азовского морей, что препятствует резкой смене температур на Керченском полуострове.

Средняя продолжительность периода со снежным покровом в городе составляет 26 дней. При этом средняя высота снежного покрова — 5 см. Господствующими ветрами в городе являются: северо-восточный и восточный (33 ℅), северо-западный и северный (28 ℅). Средняя скорость ветра составляет 4—5 м/с.

Город находится на широте 45 параллели, в северном полушарии земли. На протяжении года в Керчи бывает в среднем до 114 пригодных для купания в море дней. Купальный сезон начинается в конце мая и продолжается до конца октября. Среднегодовая температура воды у побережья составляет 14.5°C, минимальное значение 3.8°C фиксируется в феврале, максимальное - в августе 27.3°C.

Примечания

Ссылки 
 Метеоданные и прогноз погоды в Керчи на Яндекс.Погода

Керчь
Керчь
География Керчи